Berrizbeitia ist der Nachname folgender Personen:

 Anita Berrizbeitia (* 1957),  US-amerikanische Landschaftsarchitektin und Hochschullehrerin venezolanischer Herkunft
 Victor Garaygordóbil Berrizbeitia (1915–2018), spanischer Geistlicher und Prälat von Los Ríos